– nome giapponese del Pokémon Smeargle
 Doble – casa automobilistica statunitense produttrice di automobili a vapore